José Antonio Hernández puede referirse a:

 José Antonio Hernández Fraguas (1958-), político mexicano;
 José Antonio Hernández Navarro (1954-), imaginero español;

en:José Antonio Hernández